Чемпионат мира по трековым велогонкам 1970 года прошёл с 6 по 12 августа в Лестере (Великобритания).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1970
Август 1970 года